Jonny Hill peut faire référence à :
Jonny Hill (1940-), un chanteur autrichien ;
Jonny Hill (1994-), un joueur international anglais de rugby à XV.

Voir aussi